Plaats in Indonesië
 Pungkit (Lopok), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara
 Pungkit (Moyo Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara